Milen Atanasov Dobrev
Nina Dobrev

Desambiguações de sobrenomes